Brink (Sint Anthonis) - het dorpsplein van het Noord-Brabantse Sint Anthonis
 De Brink (Zeist) - een wijk in Zeist, gelegen in Zeist-West
 Brink (Baarn) - een plein in Baarn
 De Brink (Groningen) - twee woontorens in de stad Groningen
 Verzorgingsplaats De Brink, een verzorgingsplaats langs de snelweg A50